10. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2007 odbyły się w dniach 8–11 marca 2007 w Salt Lake City w USA. Zawody rozegrano na Utah Olympic Oval. Do rozdania było 12 kompletów medali, po 6 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najlepsi byli Holendrzy: Ireen Wüst oraz Sven Kramer. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła Holandia. W czasie zawodów pobito 7 rekordów świata seniorów i 1 juniorów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 134 łyżwiarzy z 19 krajów.

Reprezentacja Polski

Medale

Wyniki

Kobiety

2 × 500 m 
 Data: 10 marca 2007
JWR – rekord świata juniorów, WR – rekord świata

1000 m 
 Data: 11 marca 2007

1500 m 
 Data: 8 marca 2007

3000 m 
 Data: 9 marca 2007

5000 m 
 Data: 11 marca 2007
WR – rekord świata

Sztafeta 
 Data: 10 marca 2007

Mężczyźni

2 × 500 m 
 Data: 9 marca 2007
WR – rekord świata

1000 m 
 Data: 10 marca 2007

1500 m 
 Data: 11 marca 2007

5000 m 
 Data: 8 marca 2007

10000 m 
 Data: 10 marca 2007
DSQ – zdyskwalifikowany, WR – rekord świata

Sztafeta 
 Data: 11 marca 2007
DNF – nie ukończył, WR – rekord świata

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na www.speedskatingnews.info
 Wyniki mężczyzn na www.speedskatingnews.info

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2007 w sportach zimowych
2007 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Salt Lake City